Удмуртія — республіка у складі Російської Федерації. Згідно з останнім переписом населення, що проходив у Росії 2010 року, у республіці проживає до 100 народностей.

Динаміка кількості удмуртів в Удмуртії

Національний склад населення

Примітки

Посилання 
 Дані з перепису населення Росії за 2010 рік та Дані по тих, хто не вказав або вказав іншу національність 

Удмуртія
Удмуртія